У́рмас Паэт (эст. Urmas Paet, род. 20 апреля 1974, Таллин) — эстонский политик, член Европейского парламента от Эстонии с 2014 года), член эстонской Партии реформ. Министр иностранных дел Эстонии (12 апреля 2005 — 17 ноября 2014).

Биография 
Паэт родился в Таллине, Эстония. Окончил Тартуский университет в 1996 году, получив степень бакалавра по специальности «политология», в том же году прошёл курс магистратуры по специальности «Международные отношения» в университете в Осло. Первое время работал журналистом на Эстонском радио и в редакции новостей газеты «Postimees». C 1999 по 2003 год работал старейшиной части города Нымме в Таллине, тогда же он присоединился к Партии Реформ и стал профессиональным консультантом.

В апреле 2003 года, когда правительство Юхана Партса приступило к исполнению своих обязанностей, Паэт стал . Он оставался на этом посту до апреля 2005 года, когда правительство ушло в отставку. С апреля 2005 года, когда кабинет Андруса Ансипа приступил к исполнению своих обязанностей, он стал министром иностранных дел Эстонии.

Паэт женат и имеет двоих детей. Он является полиглотом — говорит на эстонском, английском, русском, немецком и финском языках.

Телефонный разговор с Кэтрин Эштон 

5 марта 2014 года на видеохостинге YouTube пользователем Michael Bergman, ни разу до этого не загружавшего там видеофайлы, была выложена запись телефонного разговора верховного представителя ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон и Урмаса Паэта, которая оказалась в распоряжении работников СБУ. Разговор состоялся 26 февраля после визита Паэта на Украину. В ходе разговора собеседники обсудили впечатления о ситуации на Украине. Паэт упоминает о своём разговоре с медиком Ольгой Богомолец, помогавшей пострадавшим на Майдане. Богомолец высказала гипотезу, что снайперы, стрелявшие на Майдане, могли быть наняты кем-то из новой коалиции. «И всё большую настороженность людей вызывает то, что новая коалиция не желает расследовать точные обстоятельства случившегося», — сказал Паэт. МИД Эстонии подтвердил подлинность записи. В тот же день Урмас Паэт заявил о необходимости проведения независимого международного расследования убийств на Евромайдане.

Примечания 

Депутаты Европарламента от Эстонии
Министры культуры Эстонии
Министры иностранных дел Эстонии
Члены Партии реформ Эстонии
Выпускники Тартуского университета
Полиглоты
Депутаты Европарламента (2014—2019)
Депутаты Европарламента (2019—2024)